Mularczyk – nazwisko.

Osoby o nazwisku Mularczyk:
 Adam Mularczyk (1923–1996) – polski aktor
 Andrzej Mularczyk (ur. 1930) – polski pisarz, scenarzysta filmowy
 Arkadiusz Mularczyk (ur. 1971) – polski adwokat i polityk
 Barbara Mularczyk (ur. 1984) – polska aktorka
 Jerzy Mularczyk (ur. 1956) – polski aktor
 Roman Mularczyk (1921–2017) – polski prozaik, poeata i publicysta